Dit is een lijst van planetoïden 20001-20100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (20001) - || 1991 CM || 5 februari 1991 || M. Arai, H. Mori
|-
| (20002) - || 1991 EM || 10 maart 1991 || R. H. McNaught
|-
| (20003) - || 1991 EX2|| 11 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (20004) Audrey-Lucienne || 1991 GS6|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (20005) - || 1991 GL7|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (20006) Albertus Magnus || 1991 GH11|| 11 april 1991 || F. Börngen
|-
| (20007) Marybrown || 1991 LR || 7 juni 1991 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (20008) - || 1991 NG3|| 4 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (20009) - || 1991 OY || 18 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (20010) - || 1991 PN2|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (20011) - || 1991 PD13|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (20012) Ranke || 1991 RV4|| 13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (20013) - || 1991 RT26|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (20014) - || 1991 RM29|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (20015) - || 1991 SR || 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (20016) Rietschel || 1991 TU13|| 8 oktober 1991 || F. Börngen
|-
| (20017) - || 1991 TF14|| 2 oktober 1991 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| (20018) - || 1991 UJ2|| 29 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (20019) - || 1991 VN || 2 november 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (20020) - || 1991 VT || 4 november 1991 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (20021) - || 1991 VM6|| 6 november 1991 || E. W. Elst
|-
| (20022) - || 1991 VO7|| 3 november 1991 || Spacewatch
|-
| (20023) - || 1992 AR || 9 januari 1992 || E. F. Helin
|-
| (20024) - || 1992 BT2|| 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (20025) - || 1992 DU7|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (20026) - || 1992 EP11|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (20027) - || 1992 EY14|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (20028) - || 1992 EZ21|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (20029) - || 1992 EB24|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (20030) - || 1992 EN30|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (20031) - || 1992 OO || 27 juli 1992 || E. F. Helin
|-
| (20032) - || 1992 PU || 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (20033) - || 1992 PR1|| 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (20034) - || 1992 PK2|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (20035) - || 1992 SA4|| 24 september 1992 || Spacewatch
|-
| (20036) - || 1992 UW1|| 21 oktober 1992 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (20037) Duke || 1992 UW4|| 20 oktober 1992 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (20038) - || 1992 UN5|| 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (20039) - || 1992 WJ || 16 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (20040) - || 1992 WT3|| 21 november 1992 || T. Seki
|-
| (20041) - || 1992 YH || 18 december 1992 || A. Natori, T. Urata
|-
| (20042) - || 1993 CK1|| 15 februari 1993 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (20043) Ellenmacarthur || 1993 EM || 2 maart 1993 || R. H. McNaught
|-
| (20044) - || 1993 FV1|| 23 maart 1993 || E. W. Elst
|-
| (20045) - || 1993 FV11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (20046) - || 1993 FE15|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (20047) - || 1993 FD18|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (20048) - || 1993 FF19|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (20049) - || 1993 FZ20|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (20050) - || 1993 FO21|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (20051) - || 1993 FE26|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (20052) - || 1993 FS27|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (20053) - || 1993 FK29|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (20054) - || 1993 FX37|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (20055) - || 1993 FB47|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (20056) - || 1993 FU64|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (20057) - || 1993 GC || 13 april 1993 || S. Otomo
|-
| (20058) - || 1993 OM8|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (20059) - || 1993 OY9|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (20060) - || 1993 PV5|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (20061) - || 1993 QS1|| 16 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (20062) - || 1993 QB3|| 20 augustus 1993 || E. F. Helin
|-
| (20063) - || 1993 RC4|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (20064) - || 1993 RV4|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (20065) - || 1993 RK5|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (20066) - || 1993 TM4|| 8 oktober 1993 || Spacewatch
|-
| (20067) - || 1993 TN24|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (20068) - || 1993 TE34|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (20069) - || 1993 TD37|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (20070) Koichiyuko || 1993 XL || 8 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (20071) - || 1994 AG || 2 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (20072) - || 1994 AG1|| 7 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (20073) Yumiko || 1994 AN2|| 9 januari 1994 || T. Kobayashi, H. Fujii
|-
| (20074) Laskerschüler || 1994 AF16|| 14 januari 1994 || F. Börngen
|-
| (20075) - || 1994 BX || 19 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (20076) - || 1994 BH1|| 23 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (20077) - || 1994 CX9|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (20078) - || 1994 CO16|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (20079) - || 1994 EP || 4 maart 1994 || T. Kobayashi
|-
| (20080) - || 1994 EO1|| 7 maart 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (20081) Occhialini || 1994 EE3|| 12 maart 1994 || V. Goretti, M. Tombelli
|-
| (20082) - || 1994 EG7|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (20083) - || 1994 GE || 3 april 1994 || T. Kobayashi
|-
| (20084) Buckmaster || 1994 GU9|| 6 april 1994 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (20085) - || 1994 LC || 1 juni 1994 || A. Sugie
|-
| (20086) - || 1994 LW || 12 juni 1994 || R. H. McNaught
|-
| (20087) - || 1994 PC7|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (20088) - || 1994 PQ10|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (20089) - || 1994 PA14|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (20090) - || 1994 PN16|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (20091) - || 1994 PK20|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (20092) - || 1994 PL22|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (20093) - || 1994 PN22|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (20094) - || 1994 PS26|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (20095) - || 1994 PG35|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (20096) - || 1994 TZ || 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (20097) - || 1994 UL2|| 31 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (20098) - || 1994 WC2|| 24 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (20099) - || 1994 WB3|| 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (20100) - || 1994 XM || 4 december 1994 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten